Милован Лекић (Београд, 24. августа 1993) српски је фудбалски голман, који тренутно наступа за београдски Синђелић.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1993.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Железника
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Мачве
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије